Wintonia (hooiwagen) — een geslacht van hooiwagens, spinachtige dieren
 Wintonia (ammoniet) — een geslacht uit een uitgestorven onderorde van de inktvisachtigen
 Winchester — in het Latijn: Wintonia
 Wintonia Hotel — een voormalig hotel in Seattle, nu huisvesting voor mensen met lage inkomens

Zie ook 
 Liber de Wintonia — Domesday Book, een middeleeuws geschrift uit Engeland